3670 Northcott – asteroide della fascia principale
 Gordon Northcott – serial killer canadese
 John Northcott – generale australiano
 Ron Northcott – giocatore di curling canadese